Karl Gustavs distrikt kan syfta på:

Karl Gustavs distrikt, Norrbotten
Karl Gustavs distrikt, Västergötland

Se även
Karl Gustavs församling
Karl Gustavs socken